Коморовская () — женская форма польской фамилии . Известные носительницы: Коморовская, Анна (род. 1952) — супруга 9-го Президента Польши Бронислава Коморовского.
 Коморовская, Майя (род. 1937) — актриса польского театра и кино.

См. также